Naked Truth bezeichnet:

 Naked Truth (Jeanette-Biedermann-Album), Musikalbum der Sängerin aus dem Jahr 2006
 Naked Truth (Sarah-Hudson-Album), Musikalbum der Sängerin aus dem Jahr 2005
 Naked Truth (Band), eine US-amerikanische Hardcore-Punk-Band